Суперкубок Словенії з футболу 2009 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2009 року між чемпіоном Словенії Марибором та володарем кубка Словенії Інтерблоком.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2009
Словенія
2009 у словенському спорті